Manotes rectus är en ringmaskart som beskrevs av Meshkova 1984. Manotes rectus ingår i släktet Manotes, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rectus